|-
| 25201 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25202 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25203 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25204 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25205 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25206 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25207 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25208 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25209 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25210 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25211 - ||  || 20 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25212 Ayushgupta ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25213 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25214 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25215 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25216 Enricobernardi ||  || 10 octombrie 1998 || Pleiade || Pleiade
|-
| 25217 - ||  || 13 octombrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 25218 - ||  || 13 octombrie 1998 || Reedy Creek || J. Broughton
|-
| 25219 - ||  || 13 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 25220 - ||  || 15 octombrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 25221 - ||  || 12 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25222 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25223 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25224 - ||  || 14 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25225 - ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25226 - ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25227 - ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25228 - ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25229 - ||  || 10 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25230 - ||  || 11 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25231 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25232 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25233 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25234 - ||  || 14 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25235 - ||  || 20 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 25236 - ||  || 18 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 25237 Hurwitz ||  || 20 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 25238 - ||  || 21 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 25239 - ||  || 23 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25240 Qiansanqiang ||  || 16 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 25241 - ||  || 23 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 25242 - ||  || 20 octombrie 1998 || Granville || 
|-
| 25243 - ||  || 23 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 25244 - ||  || 24 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25245 - ||  || 26 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25246 - ||  || 26 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25247 - ||  || 23 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25248 - ||  || 24 octombrie 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 25249 - ||  || 31 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 25250 - ||  || 17 octombrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 25251 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25252 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25253 - ||  || 18 octombrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 25254 ||  || 29 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 25255 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25256 Imbrie-Moore ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25257 Elizmakarron ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25258 Nathaniel || 1998 VU || 7 noiembrie 1998 || Kleť || , 
|-
| 25259 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Caussols || 
|-
| 25260 ||  || 8 noiembrie 1998 ||  || , T. Urata
|-
| 25261 - ||  || 11 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 25262 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25263 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25264 Erickeen ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25265 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25266 Taylorkinyon ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25267 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25268 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25269 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25270 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25271 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25272 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 25273 Barrycarole ||  || 15 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 25274 - ||  || 15 noiembrie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 25275 Jocelynbell ||  || 14 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 25276 Dimai ||  || 15 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 25277 - ||  || 14 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 25278 - ||  || 13 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25279 - ||  || 13 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25280 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25281 - || 1998 WP || 16 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 25282 - || 1998 WR || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25283 - || 1998 WU || 17 noiembrie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 25284 - ||  || 17 noiembrie 1998 || Catalina || CSS
|-
| 25285 - ||  || 17 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 25286 ||  || 18 noiembrie 1998 || Kushiro || , 
|-
| 25287 - ||  || 28 noiembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 25288 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25289 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25290 Vibhuti ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25291 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25292 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25293 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25294 Johnlaberee ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25295 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25296 - ||  || 26 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 25297 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25298 Fionapaine ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25299 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 25300 Andyromine ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-